Путевое — название населенных пунктов в России:

 Путевое — прежнее название поселка Алтн Булг в Кетченеровском районе Калмыкии.
 Путевое — с 1944 по 1961 г. название поселка Утта в Яшкульском районе Калмыкии.